Die The Rainha Classic 1989 waren ein Tennisturnier der Damen in Guarujá. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 11. bis 17. Dezember 1989 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Guarujá